Новак Джокович защищал титул, но проиграл на групповом этапе.

В финальном матче Николай Давыденко переиграл Хуана Мартина дель Потро со счётом 6-3, 6-4.

Сеяные 

  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Рафаэль Надаль (Группа)
  Новак Джокович (Группа)
  Энди Маррей (Группа)

<li>  Хуан Мартин дель Потро (Финал)
<li>  Николай Давыденко (Титул)
<li>  Фернандо Вердаско (Группа)
<li>  Робин Сёдерлинг'' (Полуфинал)

Сетка

Финальные раунды

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Ссылки 
 Одиночная сетка

Финал Мирового тура ATP 2009